Morse-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Morse-Gletscher (Alaska), Talgletscher in den Alsek Ranges
 Morse-Gletscher (Antarktika), Gletscher im Wilkesland